Violanta Francouzská ( Yolande de France,  Iolanda di Valois, 23. září 1434 Tours – 23. srpna 1478 Chambéry) byla savojská vévodkyně z dynastie Valois.

Život 

Violanta se narodila jako šesté dítě francouzského krále Karla VII. a Marie z Anjou. Jméno získala jako památku na svou babičku z matčiny strany. Roku 1452  se provdala za Amadea, prvorozeného syna savojského vévody. Ženichova sestra Šarlota se roku 1451 či 1457 provdala za Violantina bratra Ludvíka, následníka trůnu. Neduživý, nerozhodný Amadeus trpěl epilepsií a přemírou zbožnosti. Uvažoval o vstupu do kláštera. Přesto se manželům podařilo zplodit řadu dětí. Vládu po otci Amadeus převzal roku 1465 a již od roku 1466 ji fakticky vykonávala energická vévodkyně Violanta.

Po manželově smrti (1472) vedla až do roku 1478 vévodství jako regentka za nezletilého Filiberta. Poradcem jí byl švagr Petr, ženevský biskup. Byla nucena čelit rozpínavosti burgundského vévody Karla Smělého a svého bratra, francouzského krále. Na konci života byla unesena a strávila několik měsíců ve vězení. Zemřela roku 1478 a byla pohřbena v katedrále piemontském Vercelli společně se svým manželem, který byl roku 1677 blahoslaven.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 M. BROCART : Yolande de France, duchesse de Savoie, sœur de Louis x, Yens (CH), 1999
 DAVISO DI CHARVENSOD (M.C.) : La duchessa Iolanda., Turin, 1935.

Externí odkazy 
 Genealogie
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Savojské vévodkyně
Savojští regenti
Regentky
Věznění panovníci
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1434
Narození 23. září
Narození v Tours
Úmrtí v roce 1478
Úmrtí 23. srpna
Úmrtí v Chambéry
Pohřbení v katedrále ve Vercelli
Ženy